Geografia:
Muntanyes:
La Berruga (Campelles): muntanya situada als municipis de Campelles i de Gombrèn (Ripollès)
La Berruga (Vallfogona de Ripollès): muntanya situada al municipi de Vallfogona de Ripollès (Ripollès)
Edificis:
La Berruga (Berga): edifici de Berga (Berguedà)